Отроковице (, бывш. ) — город на юго-востоке Чехии в исторической области Моравия и Моравская Валахия, расположенный в районе Злин Злинского края в 10 км к западу от г. Злин.

Находится на северо-востоке горного массива Хржибы.

Промышленный центр Чехии. С 1930-х годов здесь функционировало предприятие фирмы Baťa. С 1934 г. — Злинский авиазавод (Zlínská letecká společnost, a. s.). Здесь находится крупный железнодорожный узел. Расположен на линии Прага — Острава — Вена. Отроковице связан с районным центром г. Злин железнодорожным сообщением и троллейбусной линией. Имеется построенный в 1930-е годы аэропорт, с которого осуществляются чартерные авиарейсы в Париж, Вену, Цюрих, Братиславу, Краков, Варшаву, Киев, Кошице, Бухарест.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 

Города Злинского края